Nessmann oder Neßmann ist der Name folgender Personen:

 Johann Christoph Friedrich Neßmann (1817–1884), deutscher Goldschmied und Statistiker
 Victor Nessmann (1900–1944),  elsässisch-französischer Arzt, Résistancekämpfer und Opfer des Nationalsozialismus